Naeve ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Karl Naeve (1650–1714), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jörg Naeve (* 1967), deutscher Springreiter